Мото́рний прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Моторний провулок — провулок у місті Дніпропетровськ.
 Моторний провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Моторний провулок — провулок у місті Київ.
 Моторний провулок — провулок у місті Луганськ.
 У місті Одеса:
 1-й моторний провулок;
 2-й моторний провулок;
 3-й моторний провулок.
 Моторний провулок — провулок у місті Полтава.

Провулки